Minecraft – videogioco del 2009
Minecraft – colonna sonora iniziata nel 2011
Minecraft – franchise